Neamțu este un nume de persoană frecvent în Republica Moldova și România:
 Ion Horia Neamțu, deputat român în legislatura 2000–2004
 Isabela Neamțu, actriță română de teatru și film
 Leonida Neamțu, scriitor român
 Mihail Neamțu, filosof, teolog și eseist român
 Petrea Neamțu, compozitor, acordeonist și dirijor de orchestră din Republica Moldova
 Anatol Neamțu, compozitor, chitarist și aranjor din Republica Moldova

Nume de familie românești
Nume de familie din Transilvania